CE
estado do Ceará, Brasil
Comunidade Europeia, precursora política da União Europeia
Conselho da Europa, uma organização que engloba 46 estados da região europeia
Conselho Europeu, o mais alto órgão político da União Europeia.
chefe de estação dos Correios de Portugal
Ce
símbolo químico do cério
ce
língua chechena (código ISO 639)
CE
Abreviatura de Comércio Electrónico

Desambiguações de siglas